Spizaphilus är ett släkte av insekter. Spizaphilus ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Spizaphilus